Az ajidamal, más néven az amal, a fűszer avagy a melanzs egy szintetikus változatának neve a kitalált Dűne-univerzumban. A történetben Corrino-ház ezzel a mesterséges fűszer-pótlékkal próbálta kiváltani a természetes fűszert.

Története 
Shaddam koronaherceg és barátja, Fenring, megmérgezik IX. Elroodot, majd a szellemileg leépülő császárt ráveszik, hogy fogadja az udvarba érkező tleilaxi küldöttet. Elrood, miután meghallja, milyen céllal érkezett a küldött, beleegyezik, hogy mesterséges úton létrehozzák a melanzsot. Ennek keretében ki kellett választaniuk egy technikailag megfelelően fejlett kutatóhelyet, így esett a választás az Ix-re.

L. sz. 10154-ben a Bene Tleilax császári segítséggel átveszi a hatalmat az Ixen. A Vernius-ház kénytelen elmenekülni. Lady Shando és Dominic Vernius renegátok lesznek, Rhombur és Kaliea menedéket kap a Caladanon. L. sz. 10156-ban Elrood meghal, Shaddam kerül a trónra.

A renegát Dominic Vernius összeszedi a hozzá hű katonákat és elrejtőznek az Arrakison. Erről a bázisról jó néhány szabotázsakciót indít, amelynek a célja az uralkodó lejáratása.

Az ixi hatalomátvétel után az ixi termékek eltűnnek a piacról, majd pár év múlva – lassan, de biztosan – újra elkezdik a gyártást a tleilaxiak. Az átvétel után jó néhány ixi a bolygón marad, néhányuk behódol az új uraknak, és vannak olyanok is, akik szabotázsakciókat hajtanak végre.

A Hidar Fen Ajidica nevű tleilaxi tudós vezetésével megindul a fűszerkutatás, hogy végül mesterséges módon elő lehessen állítani azt. Shaddam, uralkodóként megbízza Fenringet, hogy rendszeresen ellenőrizze a projekt előrehaladását. Shaddam ebben az időben nyeregben érzi magát, úgy gondolja, hogy hamarosan olcsó fűszerhez jut, így megindítja a fűszer háborúját a Nagy házak ellen. Eme akció célja, hogy a Házaktól elvegyék a fűszert, és ezután a Házak már csak a császár által biztosított olcsó fűszerből vásárolhatnak.

L. sz. 10175-ben Ajidica teszteli az amal legújabb változatát, az ajidamalt, és úgy találja, hogy az rendelkezik a fűszer összes előnyös tulajdonságával. Az előállítás tervével el akar szökni, ekkor azonban megindul a támadás az Ix visszafoglalásáért.

Fenring gróf kipróbálja az amalt a navigátorokon, ám tesztje katasztrófába fullad: egy csillagbárka megsemmisül, egy másiknak a navigátora meghal. Ajidica szintén belehal az ajidamal mellékhatásaiba – teste darabokra hull – és ezzel a közel 20 évig tartó kutatás véget ér. Mivel nem sikerült előállítani a mesterséges fűszert, Shaddam kénytelen befejezni a háborút és megszégyenülve vissza kell kullognia az Arrakisról a Kaitainra. Szerencsére időben véget ért a dolog, mivel a Shaddam már azon volt, hogy személyesen elpusztítja az Arrakist és ezzel a természetes fűszert.

Források

További információk 
 Az amal a dune.wikia.com-on
 Az Amal project a dune.wikia.com-on

Kapcsolódó szócikkek 
 Hidar Fen Ajidica

Dűne